Derveni bezeichnet

 Derveni (Makedonien), ein Pass in der griechischen Region Zentralmakedonien

Derveni ist der Name folgender Ortschaften auf der griechischen Halbinsel Peloponnes:

 Derveni (Egialia), ein Dorf in der Ortsgemeinschaft Mamousia der Gemeinde Egialia
 Derveni (Evrostini), eine Ortsgemeinschaft der Gemeinde Xylokastro-Evrostini
 Derveni (Megalopoli), ein Teil der Ortsgemeinschaft Souli der Gemeinde Megalopoli
 
Derveni ist der Nachname von 

Bujar Derveni, albanischer Politiker, Mitglied des albanischen Parlaments

Siehe auch

 Derveni-Gräber, eine archäologische Fundstätte nahe Derveni (Makedonien)
 Derveni-Krater, ein in den Derveni-Gräbern gefundener Volutenkrater
 Derveni-Papyrus, eine Schriftrolle aus den Derveni-Gräbern